Schizothyriaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Schizothyriaceae i ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schizothyriaceae